Beatrice d'Este (1215-1245) - Koningin van Hongarije
Beatrice d'Este (1475-1497) - Italiaanse prinses